Carlshafen bezeichnet:

 den ehemaligen Namen (1844–1849) der heute verlassenen Stadt Indianola (Texas)
 den ehemaligen Namen (1717–1935) der Stadt Bad Karlshafen